Qernertoq bezeichnet:
 Qernertoq, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qernertoq (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qernertoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qernertoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qernertoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qernertoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qernertoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland